Hala je lahko:
 hala - večji prostor
 priimek več oseb:
 Hala - indijski pesnik
 Josip Hala, jugoslovanski filmski snemalec (1880-1961)